Руђет има више значења:

 Руђет (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Руђет (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији